Името Острица може да се отнася до:

 Острица, връх във Витоша
 Острица, хижа във Витоша
 Острица, връх в планина Голо бърдо
 Острица, животински вид
 Острица, резерват в планина Голо бърдо
 село Острица (Област Русе),
 село Острица (Област Смолян),
 Острица е и вилна зона до село Миролюбово на 20 км от Бургас
 Острица (род) - род растения от семейство Острицови